Серия фильмов Заложница () рассказывает о похождениях отставного агента ЦРУ Брайана Миллса, который волей обстоятельств вынужден возвращаться к борьбе с преступностью, когда под угрозой оказывается его семья. Первый фильм серии — «Заложница» — вышел в 2008 году.

Фильмы

Заложница 
Дочь Брайана, Ким Миллс, похищают во время поездки в Париж, и он в одиночку отправляется её спасать.

Заложница 2 
Брайан решает провести время с дочерью и бывшей женой в отпуске в Стамбуле, но неожиданно сталкивается с местью родственников злодеев предыдущего фильма.

Заложница 3 
Бывшую жену Брайана, Ленор, убивают в его доме, и теперь полиция по ошибочным выводам гонится за ним. Теперь ему надо найти настоящего убийцу, чтобы оправдать себя.

Телесериал 
27 февраля 2017 состоялась премьера телесериала-приквела, который рассказывает о приключениях молодого Брайана Миллса во время службы в ЦРУ.

Актёры и персонажи

Примечания 

Киносерии, появившиеся в 2008 году
Киносерии, завершённые в 2015 году
Серии фильмов-боевиков
Серии фильмов-триллеров
Киносерии Франции
Кинотрилогии
Киносерии на английском языке
Фильмы Люка Бессона
Фильмы-боевики Франции
Детективные фильмы Франции
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы о вигилантах
Фильмы о похищениях людей
Сексуальное рабство в фильмах
Торговля людьми в фильмах